Оноре (; ) — багатозначний термін.

 Оноре́ () — чоловіче ім'я, французька форма імені Гонорій.

Топонім 
 Оноре — комуна в Італії.

Ім'я 
 Оноре де Бальзак (1799—1850) — французький письменник, романіст і драматург.
 Оноре I (1522—1581) — князь Монако.
 Оноре II (1597—1662) — князь Монако.
 Оноре III (1720—1795) — п'ятий князь Монако.
 Оноре IV (1758—1819)) — шостий князь Монако.
 Оноре V (1778—1841) — князь Монако і герцог Валентінуа.

Прізвище 
 Жан Марсель Оноре (1920—2013) — французький кардинал.
 Крістоф Оноре (1970) — французький сценарист, режисер і письменник.
 Леон Оноре (1818—1874) — французький піаніст та музикальний педагог.
 Філіпп Оноре (1941—2015) — французький карикатурист, мультиплікатор.

Див. також 
 Гонорій